Кальехас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кальехас, Кристиан (род. 1978) — уругвайский футболист, полузащитник.
 Кальехас Ромеро, Рафаэль Леонардо (1943—2020) — гондурасский политический деятель, президент страны в 1990–1994 годах.